Clark Township – township della contea di Atchison in Missouri
Clark Township – township della contea di Holmes in Ohio